Базалай  — живущий на Кавказе и в России род кумыкских булатников, берущих своё начало из с. Верхнее Казанище

Биография 
Базалай — известный на Кавказе род кумыкских булатников. Сохранив секреты ковки булатной стали, выплавлявшейся ещё в V—X веках. Из этой стали ковались клинки снискавшие славу не только на Кавказе и в России но и во всем мире. В XIX веке наиболее известными были Базалай старший (Уллу Базалай), его брат Али, сын Али — Магомед, сын Магомеда — Мустафа. Все эти мастера на свои изделия ставили клеймо «Базалай», по имени первооткрывателя и основателя династии Базалая старшего.
М. О. Косвин в своем труде «Народы Кавказа» писал : "В прошлом почти в каждом кумыкском селении были свои искусные мастера - ремесленники , многие из которых прославились своими изделиями на весь Кавказ . Имя мастера Базалая из сел . Верхнее Казанище , жившего в Тарки" И. И. Берёзин писал в 1850 году: «Лучшим мастером кинжальных клинков считался покойный Базалай-отец, на место его заступил Базалай-сын, но работа его далеко уступает отцовским произведениям в крепости и в чистоте отделки». По словам известного кавказоведа и участника многих кавказских походов российской армии В.Потто, на Кавказе лучшими произведениями считались шашка «гурда» и кинжалы старого Базалая: " ... Первый , не раздумывая долго , поѣхалъ въ Казанище и заказалъ Базалаю кинжалъ , который могъ рубить гранитныя скалы ... ".
1894  Со слов краеведов известно, что за кинжалами Базалая-отца в Верхнее Казанище приезжали из Грузии, России, Турции, Ирана. Их работы экспонировались в 1851 году на Лондонской выставке, там экспонировались четыре клинка стоимостью в 20, 24 и 33,5 руб. В роду Базалая были мастера и по изготовлению огнестрельного оружия. Род этот пресёкся в 30-е годы XX века, став объектом преследований и репрессий со стороны советской власти. Вместе с ними и ушли в небытие секреты выплавки булатной стали. В государственном историческом музее в Петербурге экспонируются несколько кинжальных клинков «базалай».. Булатный клинок непревзойдённого мастера Базалая-отца мог легко разрубать кольчугу, панцирь или клинок противника, не повреждая при этом сам клинок, поэтому ценился выше других. Известно, что кинжал Базалая мог рубить любой другой кинжал и поэтому ценился выше других. При ударе об наковальню он легко входил в неё как нож в масло, чего не скажешь о других дагестанских клинках и кинжалах, например амузгинских. Секрет базалаевского булата утерян и до сих пор не раскрыт, потомки мастера унесли секрет в могилу. Ещё при жизни мастера многие подделывали его кинжалы и выдавали другие образцы кинжалов за его, базалаевские..

Предания и легенды 
 «Говорят, что Базалай закалял свои клинки не в воде, а с помощью потока воздуха. Для этого он содержал специальных быстроногих скакунов, к моменту закалки клинка на скакуне уже наготове сидел всадник, он брал в руку клинок и, держа его над головой, во всю мочь пускал коня вскачь, таким образом посредством встречного воздуха, ветра закаляя клинок. Затем клинок снова обрабатывался на огне, снова он закаливался тем же способом и эта операция повторялась несколько раз. После каждой такой процедуры на клинке образовывались тончайшие и очень прочные слои металла, которые и придавали ему необычную твердость и безупречную остроту».
 "Передают, что однажды, во время изготовления своего очередного кинжала, ученик Базалая, подошел и хотел проверить пальцем температуру материала, из которого он выполнял клинки, заметив это, Базалай чуть было не отрубил тому палец, из-за проявленного любопытства. Он тщательно скрывал от посторонних старинную технологию изготовления своих изделий. Базалай остался в истории Кавказа, как выдающийся и непревзойдённый мастер своего дела!

Память 
 Выдающийся дагестанский поэт, прозаик и публицист Гамзатов, Расул Гамзатович посвятил известному булатнику сказание «Базалай».

Примечание 
.

Литература 
 Кумыкский энциклопедический словарь, Махачкала, 2012. С. 63.ISBN 978-5-903454-67-9
Персоналии по алфавиту
Родившиеся в Буйнакском районе
Холодное оружие
Оружейники России
История кумыков